Хоменково — название населённых пунктов на Украине:

 Хоменково — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Хоменково — село в Липоводолинском районе Сумской области.